Ва́льдхаузен:
 Вальдхаузен — населенный пункт в Австрии, земля Верхняя Австрия
 Вальдхаузен — населенный пункт в Австрии, земля Нижняя Австрия
 бывшее название посёлка Перелески (Черняховский район)
 Вальдхаузен, Фридгельм (род. 1938) — немецкий математик